GUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gunnedah (Nuova Galles del Sud) (Australia)